Insane peut avoir différentes significations :

  Insane est un adjectif qualificatif français signifiant insensé, fou, stupide. Il est aussi utilisé en anglais, mais plus couramment qu'en français, et avec une prononciation différente.
  INSANE est l'acronyme d'INteractive Streaming ANimation Engine, un moteur de jeu vidéo.
 Insane Clown Poppy est le  de la saison 12 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
  Insane Clown Posse est un duo américain de hip-hop.
  Tele2 Insane ou Insane sont des montagnes russes quadridimensionnelles en métal du parc d'attractions suédois Gröna Lund.
''Insane est un jeu vidéo sorti en 2000.
Insane est un groupe de punk rock et street punk britannique actif de 1979 à 1986.

Homonymie